Margelopsis är ett släkte av nässeldjur. Margelopsis ingår i familjen Margelopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Margelopsis